Il doppio del torneo di tennis Torino Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Lavalle e Libor Pimek che hanno battuto in finale Richard Schmidt e Greg Van Emburgh 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (quarti di finale)
 Royce Deppe /  Jack Waite (primo turno)

 Neil Broad /  Stefan Kruger (primo turno)
 Leonardo Lavalle /  Libor Pimek (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torino Challenger 1994